Трёхгрошовая опера:

 Трёхгрошовая опера — пьеса Бертольда Брехта
 Трёхгрошовая опера — опера Курта Вайля
 Трёхгрошовая опера — немецкий художественный фильм, поставленный Георгом Вильгельмом Пабстом, 1931 год
 Трёхгрошовая опера (фильм, 1962)
 Трёхгрошовая опера (фильм, 1995)